Lauermann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Lauermann (1924–1991), deutscher Politiker (CDU)
 Curt Lauermann (1892–1977), deutscher Drehbuchautor und Schauspieler
 Dagmar Glaser-Lauermann (* 1927), deutsche Malerin
 Ernst Lauermann (* 1952), österreichischer Archäologe
 Herbert Lauermann (* 1955), österreichischer Komponist
 Lukas Lauermann (* 1985), österreichischer Cellist und Klanggestalter
 Manfred Lauermann (* 1947), deutscher Sozialwissenschaftler, Ideengeschichtler und Linksintellektueller